Imię i nazwisko Hanna Klein nosiły lub noszą m.in.:
 Hanna Klein  (ur. 1987) – niemiecka kolarka górska
 Hanna Klein ur. 1993) – niemiecka lekkoatletka, biegaczka średnio- i długodystansowa, olimpijka z 2020